Бруто домаћи производ
 Београдско драмско позориште

Скраћенице